Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского (ФГБОУ ВО «ЗГУ имени Н. М. Федоровского») — одно из самых северных высших учебных заведений мира и самый северный в России инженерно-технический университет прикладного типа. Расположен в г. Норильск, Красноярского края. Университет считается главной площадкой по подготовке специалистов для работы на предприятиях Норильского дивизиона (ключевого производственного актива «Норникеля»).

Об университете 
В университете действуют разноуровневые образовательные программы:

● Среднее специальное образование 

● Высшее образование, включая программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

В ЗГУ преподают 6 докторов и несколько десятков кандидатов наук. 

С 2019 года идёт глобальная трансформация ВУЗа. Её цель — сделать университет одним из самых современных учебных заведений Российской Арктики. Речь идёт как об образовательной программе, так и об инфраструктуре университета.

В 2022 году университет заявил, что меняет стратегию развития. Задача ВУЗа — стать центром опережающего развития промышленной Арктики. В связи с этим ЗГУ планирует развиваться по трём ключевым направлениям:

 Пересборка образовательных программ и повышение привлекательности обучения.
 Технологический НИОКР в интересах высокотехнологичных компаний.
 Исследования и экспертиза в области Арктической урбанистики.
С учётом географической изолированности и экстремальных климатических условий Норильск действительно является уникальным объектом для научных исследований, включая исследования в области Арктической урбанистики. Например, в 2017 году в ЗГУ имени Н. М. Федоровского появилась собственная лаборатория для этих целей. В 2020 году она была выделена в качестве нового структурного подразделения университета и получила название «Лаборатория социальных и экономических исследований в Арктике». 

В университете действует программа «Профессиональный старт». Она предполагает целевую подготовку и отбор студентов старших курсов для трудоустройства на предприятия «Норникеля», включая увеличенную производственную и преддипломную практики и заключение срочного трудового договора. Участниками программы «Профессиональный старт» с 2004 по 2022 год стали 626 студентов университета, с 2011 по 2021 год стипендиатами корпоративной стипендии «Норильского никеля» стали 164 студента ЗГУ. 

Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского является участником «Первого климатического Научно-образовательного центра мирового уровня «Енисейская Сибирь». Университет также входит в состав CED (Carbon Education and Development), представляющего собой научно-образовательный консорциум для развития инициатив по обучению, исследованиям и прикладным разработкам в области климатических проектов и снижения антропогенного воздействия на климат и экологию). В 2022 году университет стал участником федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (при поддержке Агентства развития Норильска), на базе ЗГУ работает акселератор студенческих проектов для развития технологических стартапов.

История 

Образован в 1961 году как Норильский вечерний индустриальный институт, слиянием вечернего факультета Красноярского института цветных металлов, учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного политехнического института и Норильского горно-металлургического техникума. 

В 1974 году был открыт приём на дневное отделение.

В 1987 году институт был преобразован в завод-втуз при Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина, каждому выпускнику которого гарантировалась работа на Норильском комбинате.

В сентябре 1989 года в институте была открыта аспирантура.

В 1991 году завод-втуз был преобразован в Норильский индустриальный институт, после чего трудоустройство уже никому не гарантируется.

В 2021 году преобразован в Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского, став самым северным университетом в России.

Структура 
В состав университета входят два факультета и Политехнический колледж ЗГУ.

Также при ЗГУ имени Н. М. Федоровского действуют:

●       Отдел аспирантуры и научных исследований; 
●       Мерзлотная лаборатория; 
●       Центр технологического предпринимательства; 
●       Лаборатория социальных и экономических исследований в Арктике; 
●       Лаборатория информационных систем и технологий; 
●       Научно-исследовательский центр технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных арктических территориях; 
●       Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 
●       Центр довузовского образования; 
●       Научно-исследовательский центр «Экология здоровья»; 
●       Эколого-просветительный центр «Ноосфера».

Кампус 
Шестиэтажное здание современного университета было построено в 1952 году. Оно располагается по адресу ул. 50 лет Октября, 7 (до переименования — Южная линия, 7). Здание спроектировали архитекторы В. С. Непокойчицкий и Л. В. Миненко. Интересная особенность — в кампусе университета был установлен один из первых лифтов в Норильске.

Весной 2022 года был выбран участок для строительства нового кампуса университета. Место определили представители правительства Красноярского края и «Норникеля», а также нескольких министерств. Новый кампус расположится напротив исторического здания университета на улице 50 лет Октября. Под застройку отведён участок площадью более 15 тысяч квадратных метров. В новый университетский комплекс для студентов и преподавателей будут включены общежитие, специальное общественное пространство и конференц-зал.

Ректоры 

 Г. И. Садовский (1971-1981)
 А. И. Грушевский (1981-1984)
 В. М. Рогинский (1984-1995)
 А. А. Колегов (1995–2005)
 В. В. Забусов (2005–2016)
 Д. В. Дубров (2016-2022)
 Е. В. Голубев (с апреля 2022 года — временно исполняющий обязанности ректора, с января 2023 года — ректор)

Известные выпускники 
● Александр Валентинович Новак — заместитель председателя правительства Российской Федерации. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». 

● Виктор Петрович Томенко — губернатор и председатель правительства Алтайского края. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». 

● Алексей Леонидович Текслер — губернатор Челябинской области. В 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии».

● Максим Миронов — директор АНО «Агентство развития Норильска». В 2004 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Подземная разработка месторождений подземных ископаемых».

● Виталий Муравьёв — директор Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова. Окончил ВУЗ по специальности «Металлургия цветных металлов».

● Вячеслав Кудашкин — директор АТО «Норильский промышленный транспорт».

● Андрей Цымбалов — директор рудника «Скалистый».

См. также 
 Норильский никель

Примечания

Литература 

 Забусов В. В., Воробьёв А. Е., Гулан Е. А. Норильский индустриальный институт // Горное, нефтяное, геологическое и геоэкологическое образование в XXI веке. Материалы IV Международной конференции, посвящённой 75-летию Юго-Осетинского государственного университета и 50-летию Российского университета дружбы народов. 2009. — С. 26–28.
 Забусов В. В. Норильскому индустриальному институту — 45 лет // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. — 2007. — № 4. — С. 167–170.
 Забусов В. В. Норильскому индустриальному институту — 50 лет! // Педагогическое образование в России. — 2011. — № 12. — С. 71.
 Забусов В. В. Золотой юбилей вуза // Педагогическое образование в России. — 2011. — № 12. — С. 72–75.
 Колегов А. А., Федоренко Б. В., Скачков М. С. Подготовка специалистов горного направления в Норильском индустриальном институте // Цветные металлы. — 2005. — № 10. — С. 54–56.
 Кузнецова М. В., Толстов В. А., Цырульник Р. П., Рогальский Г. Л., Фомичёва С. Г. ИЭФ — навсегда! // Цветные металлы. — 2009. — № 5. — С. 22-26.
 Носова О. В., Петухова Л. И. Кафедра металлургии цветных металлов, общей химии и безопасности жизнедеятельности — история и перспективы // Цветные металлы. — 2009. — № 5. —С. 18–21.
 Самойлова Л.П. У истоков этнокультурного образования в Норильском государственном индустриальном институте // Культура. Наука. Производство. — 2018. — № 2. — С. 26–30.
 Самый северный вуз России // Аккредитация в образовании. — 2008. — № 20. — С. 54–55.
 Ткачёва Е. В. Листая исторические страницы… (повесть о доме) // Цветные металлы. — 2009. — № 5. — С. 11–1
 Эльканов Р. Д., Маркеев М. А. Стратегическое партнёрство ОАО "ГМК "Норильский никель" и Норильского индустриального института // Цветные металлы. — 2009. — № 5. — С. 6–10.

Ссылки 
 Официальный сайт

Норильск
Высшие учебные заведения Красноярского края